Molekulska formula -{C16H13ClN2O2}- se može odnositi na:
 Temazepam
 Klobazam